Andrea Benetti (kanoër) - Italiaans kanoër 
 Andrea Benetti (kunstenaar) - Italiaans kunstenaar
 Andrea Benetti (acteur) - Italiaans acteur